Na literatura
 The Raven, célebre poema de Edgar Allan Poe

No cinema
 The Raven (1915), filme mudo de Charles Broow
 The Raven (1935), filme de horror com Boris Karloff e Bela Lugosi
 The Raven (1963), com Vincent Price, Boris Karloff e Peter Lorre
 The Raven (2006), de Ulli Lommel
 The Raven (2007), de David DeCoteau
 The Raven (2010)
 O Corvo (2012), com John Cusack (original: The Raven)

Na música
 The Raven (canção de Lou Reed)
 The Raven (canção de The Stranglers) 
 The Raven (canção de The Alan Parsons Project)
 "The Ravens", canção de Bathory, do álbum Blood on Ice